Президентские выборы в Сенегале были проведены в два тура. В первом туре, состоявшемся 26 февраля 2012 года, взяли участие 14 кандидатов, в том числе действующий президент Абдулай Вад, и проголосовало 5,3 миллиона человек (явка составила 51,6 %)).

Участие в выборах действующего президента привело к массовым протестам, которые предшествовали первому туру голосования. В ходе столкновений между сторонниками Абдулая Вада и оппозиционной партии  Маки Салла погибли, по разным данным, от 6 до 15 человек и более 150 получили ранения..

В первом туре наибольшее количество голосов (34,81 %) набрал президент Вад. Однако, так как он не смог набрать более 50 % голосов, был назначен второй тур, в котором его соперником стал бывший премьер-министр Маки Салл, набравший 26,58 % голосов. Кампания перед вторым туром выборов прошла мирно, и многие другие кандидаты поддержали Салла. Во втором туре, состоявшемся 25 марта, явка составила — 55,0 %. Маки Салл победил, набрав 65,80 % голосов. Президент Вад признал поражение и поздравил своего соперника с победой. Инаугурация нового президента состоялась 2 апреля 2012 года.

Кандидаты

Результаты

Примечания 

Выборы в Сенегале
Сенегал
2012 год в Сенегале
Февраль 2012 года